Лови́ща —  село в Україні, Турійському районі Волинської області

 Ловища (місця) — місця, які призначалися для полювання або риболовлі князя чи боярина. У таких місцях заборонялося полювати або рибалити простим людям.

Примітки 

Багатозначні терміни